Уэламо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Население — 126 человек (на 2005 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 www.huelamo.com

Муниципалитеты Куэнки